Edwards County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Edwards County (Illinois) – okres státu Illinois
 Edwards County (Kansas) – okres státu Kansas
 Edwards County (Texas) – okres státu Texas